Viggeby kan syfta på

 Viggeby (naturreservat) i Linköpings kommun
 Viggeby, Mariefred, by i Kärnbo socken
Viggeby, Uppsala kommun, by i Dalby socken